Соревнования по мужскому каноэ-слалому С-2 на Олимпийских играх 2012 в Лондоне проходили с 30 июля по 2 августа в Lee Valley White Water Centre. В соревнованиях принимали участие двадцать восемь байдарочников из 12 стран.

Спортсмены Великобритании Тимоти Бейли и Этьен Стотт завоевали золотую медаль, Дэвид Флоренс и Ричард Хаунслоу завоевали серебро. Братья-близнецы Павел и Петер Гохшорнер из Словакии завоевали бронзу.

Формат соревнований 
Заплывы участников проходили по двум трассам; 10 команд с лучшим временем квалифицировалась в полуфинал. Каждый полуфинал состоял из одного заплыва. Шесть лучших участников проходили в финал. В финале команда с лучшим временем, с учётом штрафных очков, завоевывала золотую медаль.

Расписание 
Все время Британское летнее время (в формате UTC+01:00)

Медалисты

Результаты

Галерея

Примечания 

Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012